L'arcangelo – film del 1969 diretto da Giorgio Capitani
 L'arcangelo – album di Ivano Fossati del 2006